Ресоциализа́ция ( (повторное, возобновляемое действие) +  (общественный), , ) — это приспособление человека к жизни в новом сообществе. 

Примерами могут служить эмиграция, обретение нового вероисповедания, уход в монастырь, вхождение в более высокий социальный класс (восходящая вертикальная мобильность), длительная госпитализация.

См. также 
 Десоциализация
 Социальная интеграция
 Общество
 Социализация

Ссылки 
 
 
 

Социология
Влияние (социальное и политическое)